Paranoia, achtervolgingswaan of het syndroom van Kraepelin
 Paranoia (novellebundel), een bundel novellen van Willem Frederik Hermans uit 1953
 Paranoia (1967), een Nederlandse film uit 1967 van Adriaan Ditvoorst, gebaseerd op Hermans' gelijknamige novellebundel
 Paranoia (boek), een boek van Joseph Finder uit 2004
 Paranoia (2013), een Amerikaanse film uit 2013
 Paranoia (album), een soundtrackalbum van de gelijknamige film uit 2013, gecomponeerd door Junkie XL
 Paranoia (rollenspel), een humoristisch rollenspel
 Paranoia (Glades, Mula B & Ali B), een lied van Glades, Mula B en Ali B in samenwerking met Lijpe uit 2017
 Paranoia (Jonna Fraser), een lied van Jonna Fraser in samenwerking met Yung Felix uit 2018
 Paranoia (Bilal Wahib), een lied van Bilal Wahib uit 2020

Zie ook 
 Amparanoia, Spaans zangeres uit de mestizobeweging
 Paranoiathriller, subgenre van de thriller
 Querulantenwaan (paranoia querulans), paranoïde waanstoornis 
 Supermensen in paranoia, radiohoorspel